Bandungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bandungsari, Jawa Timur, by, 
 Bandungsari, Grobogan, by, 
 Bandungsari, Brebes, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar